Hydra kan henvise til
Hydra (album) – et album af Toto
Hydra (mytologi) – et slangeuhyre i den græske mytologi
Hydra (måne) – Plutos måne
Hydra (slægt) – en slægt af simple ferskvandsdyr
Hydra (ø) – en græsk ø
Søslangen – et stjernebillede
HYDRA - en fiktiv organisation fra Marvel Comics